Ilga bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen, eine Nebenform von Helga
 mehrere Flüsse in Russland:
 Ilga (Archara), Nebenfluss der Archara
 Ilga (Goloustnaja), Nebenfluss der Goloustnaja
 Ilga (Lena), Nebenfluss der Lena

ILGA ist die Abkürzung für:
 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, einen weltweiten Zusammenschluss von LGBTI-Organisationen, der sich international für die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen einsetzt

ILGA